Армению на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити представляли 9 спортсменов в 4-х видах спорта. Медалей на этих Играх армянским спортсменам завоевать не удалось.

Результаты

Бобслей 

Мужчины

Горнолыжный спорт 

 Мужчины
Арсен Арутюнян — не финишировал в квалификации слалома
 Женщины
Ванесса Ракеджян — 29 место в слаломе  (результат 1.42,66), 47 место в гигантском слаломе (результат 3.03,71)

Лыжные гонки 

 Мужчины
Арам Хаджиян
 — 30 км, 64 место, результат 1:24.07,5
 — 15 км, 66 место, результат 46.42,9
 — гонка преследования 10+10 км, 74 место, результат 31.52,7
 — 50 км, 57 место, результат 2:48.48,1
 Женщины 
Маргарита Николян
 — 15 км, дисквалифицированна  
 — 10 км, 58 место, результат 38.16,4
 — гонка преследования 5+5 км, 71 место, результат 17.23,6

Фигурное катание 

 — Примечание: КП — короткая программа, ПП — произвольная программа

Ссылки 
 Результаты на сайте НОК Армении
 Результаты в горнолыжном спорте  
 Результаты в лыжных гонках 
 Результаты соревнований по фигурному катанию (женщины) 
 Результаты соревнований по фигурному катанию (пары) 

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
Спорт в Армении в 2002 году